Škrilje so/je krajevno ime več naselij v Sloveniji:

 Škrilje, Ig
 Škrilje, Metlika

naselja v Sloveniji